Шамотульский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство; образован 1 января 1999 года. Центр повета — город Шамотулы. Занимает площадь 1119,55 км². Население — 90 133 человека (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Обжицко, Остроруг, Пневы, Шамотулы, Вронки
 городские гмины: Обжицко
 городско-сельские гмины: Гмина Остроруг, Гмина Пневы, Гмина Шамотулы, Гмина Вронки
 сельские гмины: Гмина Душники, Гмина Казмеж, Гмина Обжицко

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Достопримечательности 
 Стобница — огромный дворцово-замковый комплекс

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета 

Поветы Великопольского воеводства